Стриженов (Стриженова) — російське прізвище. Відомі носії:
 Стриженов Гліб Олександрович (1925—1985) — радянський актор театру і кіно. Заслужений артист РРФСР (1974).
 Стриженов Олег Олександрович (нар. 1929) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист СРСР (1988).
 Стриженов Олександр Олегович (нар. 1969) — радянський і російський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер.

 Стриженова Катерина Володимирівна — радянська та російська актриса театру і кіно, телеведуча. 
 Стриженова Ліонелла Іванівна (нар. 1938) — радянська і російська акторка. Заслужена акторка РРФСР (1991 р.). 
 Стриженова Любов Василівна (нар. 1940) — радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка РФ (1997).
 Стриженова Маріанна Олександрівна (1924—2004 — радянська акторка театру і кіно. Заслужена артистка РРФСР. 

російські прізвища